Роберт З’Дар (), настоящее имя Роберт Джеймс Здарски (; 3 июня 1950 — 30 марта 2015) — американский актёр с огромной нижней челюстью, наиболее известный по роли Мэтта Корделла из культового фильма ужасов «Маньяк-полицейский» и его двух продолжений.

Биография 
Роберт Джеймс Здарски родился 3 июня 1950 года в Чикаго, штат Иллинойс. З’Дар имел литовское происхождение. Учился в Proviso West High School в Гиллсайди, штат Иллинойс. После окончания школы, в 1968 году, поступил в Государственный университет Аризоны, где получил степень бакалавра изобразительных искусств. Был певцом, клавишником и гитаристом в чикагской рок-группе «Nova Express», которая выступала на разогреве у таких групп, как Jefferson Airplane, The Who и The Electric Prunes. После обучения Роберт вернулся в Чикаго, где некоторое время работал офицером полиции.

Карьера 
Наконец З’Дар отправился в Голливуд, штат Калифорния чтобы продолжить карьеру актёра. В 1987 году З’Дар появился в фильме «Кодовое имя Зебра» режиссёра Джо Торнаторе о бывших солдатах, которых сформировали в международный отряд по борьбе с преступностью.

Имя З’Дар стало узнаваемым после того, как он сыграл Мэтта Корделла в фильме «Маньяк-полицейский» 1988 года. Фильм повествует о маньяке в униформе нью-йоркского полицейского, который зверски убивает людей. З’Дар также снялся в обоих продолжениях «Маньяк-полицейский 2» (1990) и «Маньяк-полицейский 3» (1993). Возможно, именно игра в «Маньяке-полицейском» привела З’Дара на роль в фильме «Танго и Кэш» 1989 года, где также снимались такие звёзды, как Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел.

В 2012 году актёр был включён в Международный Зал славы инди-кинематографистов.

64-летний Роберт З’Дар скончался 30 марта 2015 года от остановки сердца.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Умершие от остановки сердца